Михаил Мохов:
 Мохов, Михаил Андреевич (1819—1903) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Мохов, Михаил Иванович (1922—1982) — артиллерист, Герой Советского Союза.